Al-Ittihad () steht im arabischen Raum für:

 al-Ittihad, ehemaliger Name des jemenitischen Ortes Al Madinat ash Sha'b bei Aden (bis 1967)
 zahlreiche Fußball- und Sportvereine:
 al-Ittihad (Ägypten), ägyptischer Fußballverein
 al-Ittihad Al-Ramtha, jordanischer Fußballverein
 al-Ittihad (Bahrain), bahrainischer Fußballverein
 al-Ittihad (Gharyan), libyscher Fußballverein
 al-Ittihad (Jemen), jemenitischer Fußballverein
 al-Ittihad (Katar), inzwischen umbenannter katarischer Fußballverein
 Al-Ittihad Club, omanischer Fußballverein
 al-Ittihad (Palästina), palästinensischer Sportverein
 al-Ittihad (Saudi-Arabien), saudischer Fußballverein
 al-Ittihad (Sudan), sudanesischer Fußballverein
 al-Ittihad (Syrien), syrischer Sportverein
 al-Ittihad (Tripolis), libyscher Sportverein
 al-Ittihad (Vereinigte Arabische Emirate), Fußballverein aus Kalba in den Vereinigten Arabischen Emiraten

 Zeitungen:
 al-Ittihad (Zeitung), Zeitung aus den Vereinigten Arabischen Emiraten
 al-Ittihad al-Ichtiraki, marokkanische Zeitung

 Organisationen und Unternehmen:
 al-Ittihad al-Islami, ehemalige islamistische Organisation in Somalia
 Etihad Airways, Fluggesellschaft aus den Vereinigten Arabischen Emiraten